Les 39 Marches est un roman de John Buchan (1915). Il a été adapté plusieurs fois au cinéma, à la télévision ou au théâtre :
 Les 39 Marches d'Alfred Hitchcock (1935) ;
 Les 39 Marches de Ralph Thomas (1959) ;
 Les 39 Marches de Don Sharp (1978) ;
The 39 Steps, un téléfilm britannique de  (2008) ;
 Les 39 Marches de , avec Andréa Bescond, mis en scène par Éric Métayer (2009).